|-
| 132901 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132902 - ||  || 8 septembrie 2002 || Haleakala || 
|-
| 132903 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 132904 Notkin ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 132905 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 132906 - ||  || 9 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132907 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132908 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132909 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132910 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132911 - ||  || 27 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132912 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132913 - ||  || 27 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132914 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132915 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132916 - ||  || 29 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 132917 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132918 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132919 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132920 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132921 - ||  || 28 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132922 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132923 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132924 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132925 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132926 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132927 - ||  || 18 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132928 - ||  || 18 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132929 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132930 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132931 - ||  || 16 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132932 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132933 - || 2002 TC || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132934 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132935 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132936 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132937 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132938 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132939 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132940 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132941 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132942 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132943 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132944 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132945 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132946 - ||  || 4 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 132947 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132948 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132949 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132950 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132951 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132952 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132953 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132954 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132955 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132956 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132957 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132958 - ||  || 1 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132959 - ||  || 1 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132960 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132961 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132962 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132963 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132964 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132965 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132966 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132967 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132968 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132969 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132970 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132971 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132972 - ||  || 5 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132973 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132974 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132975 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132976 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132977 - ||  || 11 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132978 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132979 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132980 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132981 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132982 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132983 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132984 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132985 - ||  || 5 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132986 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132987 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132988 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132989 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132990 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132991 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132992 - ||  || 7 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132993 - ||  || 6 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132994 - ||  || 6 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132995 - ||  || 7 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132996 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132997 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132998 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132999 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 133000 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-